Village Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Village Park (Florida)
Village Park (Hawaï)